Рэтлифф, также Ра́тлифф () — английская фамилия. Известные носители:

 Ратлифф, Альфонсо (род. 1956) — американский боксёр-профессионал.
 Рэтлифф, Билл (род. 1936) — американский политик, 40-й вице-губернатор Техаса.
  (род. 1981) — игрок в американский футбол.
 Рэтлифф, Тео (род. 1973) — американский баскетболист.
 Рэтлифф, Элден Райан (более известен как Элден Хенсон; род. 1977) — американский актёр.
 Рэтлифф, Эллингтон (род. 1993) — американский музыкант и актёр.